Alto Jequitibá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Alto Jequitibá (ort), Minas Gerais, 
 Alto Jequitibá (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar